Зворыкин — русская фамилия. Женская форма Зворыкина. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Зворыкин, Анатолий Алексеевич (1901—1988) — советский историк науки и техники, экономист, социолог.
 Зворыкин, Борис Васильевич (1872—1942) — русский художник, график-орнаменталист.
 Зворыкин, Владимир Васильевич (1867—1943) — российский и французский учёный-механик, общественный и политический деятель.
 Зворыкин, Владимир Козьмич (1888—1982) — русский изобретатель телевидения.
 
 Зворыкин, Константин Алексеевич (1861—1928) — русский и советский инженер-технолог в области технологии металлов.
 
 Зворыкин, Пётр Павлович (1883—1946) — русский агроном.
 Зворыкин, Прокопий Степанович (1825—1883) — русский купец, муромский городской голова (1870—1880).

Зворыкина:
 Зворыкина, Кира Алексеевна (1919—2014) — советская шахматистка.

Прочее 
 Зворыкин-Муромец — фильм Леонида Парфёнова об отце-основателе мирового телевидения, русском инженере Владимире Зворыкине.

Примечания

Ссылки 
 Зворыкины — знаменитые, известные, упоминаемые.